Lepton (mechanika kwantowa) – grupa 12 cząstek elementarnych: elektron, mion, taon, neutrino elektronowe, neutrino mionowe, neutrino taonowe oraz odpowiadające im antycząstki.
 Lepton (moneta) – moneta miedziana bita w starożytnej Grecji.
 Lepton – miejscowość w Anglii, w hrabstwie West Yorkshire, w dystrykcie Kirklees